Mahindra kan verwijzen naar:

 Mahindra & Mahindra, een Indiaas auto- en motormerk
 Mahindra Group, een Indiaas industrieel conglomeraat
 Kotak Mahindra Bank, een Indiase bank

Diverse personen met de naam Mahindra:
 Jagdish Chandra Mahindra (1892-1951), Indiaas ondernemer en oprichter van Mahindra & Mahindra
 Kailash Chandra Mahindra (1894-1963), Indiaas ondernemer en oprichter van Mahindra & Mahindra
 Keshub Mahindra (1923), Indiaas ondernemer
 Anand Mahindra (1955), Indiaas ondernemer

Niet te verwarren met:
 Mahinda, een Buddhistische monnik in Sri Lanka in de derde eeuw CE
 Mahindu, een koning in Noord-West India in de tiende eeuw CE